Ширя́єв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Ширяєв Валерій Вікторович ( 1963) — колишній радянський та український хокеїст, захисник, виступав за збірні  СРСР й України.
 Ширяєв Василь Григорович — майстер петербурзького малярського цеху в артілі якого навчався і працював (з 1832) Тарас Шевченко
 Ширяєв Євген Юрійович ( 1984) — український футболіст, воротар клубу «Чорноморець» (Одеса).
 Ширяєв Олег Вікторович( 1986) — український військовий та громадський діяч, один з засновників руху «Східний корпус»
 Ширяєв Олексій Маратович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни 2014—2017.

Російські прізвища